MIPS (Acronimo di Million Instructions Per Second, milioni di istruzioni per secondo) – in informatica, unità di misura della velocità di un microprocessore
 MIPS – nel settore dei microprocessori, tipo di architettura RISC, e una famiglia di processori, sviluppate da MIPS Computer Systems Inc.
 Material input per unit of service – in ecologia, indicatore di efficienza ecologica, che esamina i prodotti come servizi nel contesto dell'input totale dei materiali